Прико́рм — это любые более плотные, чем грудное молоко или молочная смесь, пищевые продукты, домашнего или промышленного приготовления, дополняющие грудное молоко или молочную смесь у здорового ребёнка после 6 месяцев жизни и способствующие постепенному переводу ребёнка на общий стол. Нужно обратить внимание, что прикорм значимо дополняет грудное молоко или молочную смесь во втором полугодии жизни, но не является основой рациона ребёнка.

Общие сведения 
Согласно ВОЗ введение прикорма — это кормление грудных детей продуктами и жидкостями в дополнение к грудному молоку. При переходе от исключительно грудного вскармливания к прекращению кормления грудью грудные дети постепенно приучаются к домашней пище с полной заменой грудного молока в конечном итоге. К возрасту 1 года дети могут есть обычную пищу с семейного стола, не требующую специальной подготовки, однако в такую пищу не рекомендуется добавлять соль. При этом продолжать кормить ребенка грудным молоком или молочной смесью желательно не менее, чем до 1 года.

По сроку введения прикорма сохраняется много разногласий. А вопрос о введении прикорма между 4 и 6 месяцами или с 6 месяцев остаётся открытым. Во многих промышленных странах прикорм вводится между 4 и 6 месяцами. В странах с переходной экономикой есть данные о том, что введение прикорма до 6 месяцев не сказывается на улучшении показателей массы и длины тела. Для Европейского региона ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание примерно до 6 месяцев и не менее, чем в течение первых 4-х месяцев.

Виды прикорма 
В зависимости от традиций разных стран и в разное время концепции введения прикорма существенно менялись.

Педиатрический прикорм 
Данный вид прикорма выделен искусственно в качестве противопоставления «педагогическому прикорму».

Основные правила 
 Вводить любой новый продукт можно только тогда, когда ребёнок здоров.
 Первым прикормом не должны быть соки или фрукты — для младенца они не несут никакой пищевой ценности, являются низкокалорийными и часто вызывают расстройства кишечника, аллергические реакции
 Начинают введение прикорма с пюреобразных (но не жидких!) блюд с постепенным переходом с 8-10 месяцев к более «грубой» пище, включающей комочки, кусочки и т. п. так, чтобы примерно к 10-12 месяцам ребёнок мог получать пищу с домашнего стола
 Начинают введение прикорма с монопродукта, в течение 10-14 дней постепенное увеличивая его объём до 100—200 г на одно кормление. Ряд детей (чаще на грудном вскармливании) не съедают более 100—150 г прикорма за одно кормление — это вариант нормы. Нельзя ребёнка заставлять съесть больше того, что он съел с удовольствием. Вместо этого можно дать данный прикорм два раза (например, два раза в день по 50 г).
 После достижения объёма прикорма 50-200 г в него необходимо добавлять масло (растительное и далее сливочное) и фрукты и/или соки в качестве вкусовой добавки
 Нельзя вводить в питание новый продукт за 1 неделю до и 1 неделю после проведения очередной профилактической прививки.
 Каждый новый продукт следует давать понемногу (5-10 грамм). Необходимо внимательно наблюдать за переносимостью нового продукта. Если у ребёнка нет непереносимости нового продукта, его количество можно постепенно увеличить.
 Прикорм всегда даётся только с ложечки.
 Новый прикорм вводится через 3-4 недели после введения предыдущего
 Прикорм можно давать как до кормления грудью, так и после прикладывания. Это зависит от ребёнка.
 Рекомендуется начинать введение прикорма промышленным детским питанием, поскольку оно готовится из экологически чистых продуктов и обогащается витаминами и минералами. Если мама предпочитает «домашние» продукты, то необходимо тщательно соблюдать правила гигиены.
 Никогда не вводите два продукта сразу, так как, если у малыша будет аллергия, вы не сможете определить на что именно. Новый компонент можно будет добавить через 10-14 дней.
 Между основными кормлениями ребёнку после 6-7 месяцев можно давать соки и фрукты в качестве десерта, но не основного питания.
 После введения 3-х основных продуктов прикорма (каши, овощи, мясо) необходимо формировать режим питания, который принят в семье — завтрак, обед и ужин. Иногда детям требуется второй ужин.
 Детям первого года жизни не следует добавлять в прикорм соль и сахар
 Как только ребёнок стал употреблять более или менее значимый объём прикорма (50 г и более), необходимо предлагать ему обычную питьевую воду.
 Для допаивания не предлагать компоты, чаи и другие жидкости, имеющие сладкий или необычный для ребёнка вкус
 С 9 — 10 месяцев начинайте приучать ребёнка есть самостоятельно — 2 ложки (одной кормите Вы, другой ест ребёнок).
 Если ребёнок болен, то возможно временно перевести его на одно грудное молоко или адаптированную смесь. Возвращать прикорм в этом случае следует как можно раньше после острого периода. Это необходимо для восстановления ребёнка.
 Во время кормления обстановка должна быть спокойная. Все члены семьи должны сидеть вместе, таким образом у ребёнка формируются традиции совместного завтрака, обеда ужина. Ребёнок подражая взрослым хорошо кушает свою еду. Поведение мамы и ребёнка в процессе введения прикорма определяется как «отзывчивое питание».
 Детям до 3 лет не следует давать бульоны.
 Неадаптированные жидкие молочные продукты (молоко животных, кефир и т. п.) не должны использоваться ранее 1 года жизни. В настоящее время существуют адаптированные для младенца альтернативы данным продуктам.
 Нет никакого преимущества перед кефиром таких неадаптированных кисломолочных продуктов как наринэ, биолакт, йогурт и т. п. для ребёнка первого года жизни.
 Нет преимуществ козьего молока перед коровьим молоком и они не используется у детей до 1-1,5 лет для питания.
 Введение в рацион желтка и творога необходимо отложить примерно до 1 года, так как эти продукты не обладают для детей раннего возраст значимой пищевой ценностью в тех объёмах, которые рекомендуется. Однако, этого объёма достаточно, чтобы спровоцировать появление аллергических реакций.
 Введение прикорма детям на искусственном вскармливании не отличается от введения детям на естественном вскармливании.

Нельзя вводить прикорм если:
 Ребёнок заболел
 В жаркую погоду
 Во время профилактических прививок
 срок годности вводимого продукта истек или правила приготовления или хранения были нарушены

Сроки введения продуктов 
До 6-месячного возраста здоровый ребёнок с достаточными прибавками не нуждается ни в каком прикорме. У некоторых детей прикорм может вводиться до 6 месячного возраста по медицинским показаниям, но не ранее 4 месяцев жизни.
 В случае, если ребёнок здоров, первой пищевой добавкой в 6 месяцев является овощное пюре или безглютеновая безмолочная каша.
 В настоящее время не рекомендуется вводить первыми фрукты и соки.
 Второй прикорм вводится через 3-4 недели после первого. Ещё через 3-4 недели вводится третий прикорм.
 Возможные варианты последовательности введения трёх основных продуктов: каша-овощи-мясо, каша-мясо-овощи, овощи-каша-мясо, овощи-мясо-каша.
 Любой прикорм не должен вытеснять кормление грудью. Прикормы дополняют рацион ребёнка.
 Фрукты и соки должны вводиться в качестве вкусовой добавки или как десерт между основными кормлениями только после того, как ребёнок начал получать 1 или 2 прикорма.
 Вводить творог и желток лучше ближе к году. Эти продукты высокоаллергенны и не несут столь значимой пищевой ценности для младенца.
 9 месяцев — Кисломолочные продукты рекомендуется давать в виде адаптированных кисломолочных смесей, которые безопаснее обычного кефира или его аналогов. Если ребёнок отказывается от кисломолочных адаптированных продуктов, то можно их не давать — никаких проблем это не вызывает.
 К 8-9 месяцам в рацион ребёнка желательно ввести не менее 3 кормлений густой пищей в общем объёме 400—600 г

Педагогический прикорм 
Педагогический прико́рм — вид прикорма грудных детей, целью которого является знакомство ребёнка с пищей и поведением во время еды. Педагогический прикорм не ставит своей целью накормить. Он направлен на поддержание естественного интереса к пище и формирование пищевого поведения.

Педагогический прикорм является частью концепции естественного родительства (естественного воспитания).

Основные принципы педагогического прикорма 
 Прикорм вводится не по календарю, а после проявлению признаков готовности ребёнка (главные из них: «пищевой интерес» — интерес именно к взрослой еде, а не к столовым приборам; а также способность сидеть хотя бы с поддержкой). Обычно это приходится на возраст ребёнка 6 месяцев, но допускается и более позднее введение (не более раннее!)
 Пища для ребёнка не пюрируется, но даётся ребёнку микродозами (кусочки размером с 1 зернышко риса или гречки). Количество микродоз и возможных продуктов за один прием пищи зависит от возраста и «стажа» ребёнка. Также можно давать ребёнку кусочки фруктов и овощей, сушки, достаточно большие для удержания в руке и обсасывания.
 Пища даётся из тарелки взрослого (обычно матери) во время приёма пищи взрослыми. Ребёнок при этом сидит на коленях взрослого, можно на отдельном стуле, но не фиксирован в нём. (Задачи накормить нет, если не ест — не кормят).
 Пища не готовится отдельно для ребёнка. В ней может присутствовать соль или небольшое количество специй.
 Грудное вскармливание остаётся практически в том же объёме. Ребёнок, как правило, запивает съеденную твердую пищу грудным молоком. приёмы пищи не заменяют прикладывания к груди, частота прикладываний снижается постепенно в зависимости от потребностей ребёнка, но не от количества съеденной твёрдой пищи.

Плюсы и минусы 
Таким образом ребёнок постепенно знакомится с рационом семьи и традициями употребления пищи, учится жевать и глотать. Твёрдые маленькие кусочки пищи переносятся пищеварительной системой ребёнка легче, чем пюрированная пища (кусочки не «размазываются» по слизистой оболочке).

Дополнительный плюс — не нужно готовить отдельно, покупать готовые детские пюре и каши.

Нет сведений о введении педагогического прикорма для детей на искусственном вскармливании.

Нерешённые вопросы 
 Разделение прикорма на «педагогический» и «педиатрический» — искусственно. Как правило, приверженцы «педагогического прикорма» противопоставляют их друг другу. При этом ссылаются на рекомендации по прикорму 70-80 годов 20 века, но не приводят современные данные.
 Отсутствуют какие-либо физиологические основы педагогического прикорма.
 Утверждение о лучшей переносимости кусочков, чем пюре, не имеет физиологических основ.
 Нет никаких доказательств преимуществ «педагогического» прикорма.

См. также 
 Грудное вскармливание
 :en:Baby-led weaning

Примечания

Литература 
 

Неонатология
Детство